Rueda hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Salvador Rueda (1857-1933), periodista, escritor y poeta español.

Geografía

Argentina 

Rueda (Santa Fe), localidad y comuna argentina del Departamento Constitución, provincia de Santa Fe.

España 

Rueda (Cantabria), pedanía de Bárcena de Cicero, Cantabria.
Rueda (Valladolid), localidad y municipio de la provincia de Valladolid, Castilla y León.
Rueda de Jalón, localidad y municipio de la Provincia de Zaragoza, Aragón.
Rueda de la Sierra, localidad y municipio de la Provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
Rueda de Pisuerga, pedanía de Cervera de Pisuerga, la provincia de Palencia, Castilla y León.
Rueda del Almirante, pedanía de Gradefes, provincia de León, Castilla y León.

Danza

Rueda (danza), nombre de un baile tradicional castellano.
Rueda de casino, baile en grupo.

Máquinas 

 Rueda, máquina elemental utilizada fundamentalmente para el transporte; uno de los grandes descubrimientos de la humanidad.
 Rueda (hámster), juguete para pequeños roedores.
 Rueda alfarera o Torno de alfarero.
 Rueda de bicicleta, rueda diseñada para bicicletas.
 Rueda de cabillas, dispositivo mediante el cual se acciona el timón.
 Rueda de desplazamiento, disco de plástico en un ratón de ordenador.
 Rueda de Ginebra, mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente.
 Rueda de paletas es una armazón cilíndrica para impulsar un barco.
 Rueda de repuesto, rueda adicional completa presente en muchos automóviles.
 Rueda de timón, método de ajustar el ángulo del timón.
 Rueda inglesa, máquina manual para tratar planchas de metal y crear formas redondeadas de plancha.
Rueda, de Falkirk.

Alimentación
 Rueda alimentaria, un recurso gráfico que se propone a la población para seguir una alimentación segura y equilibrada.
 Rueda (vino), denominación de origen de los vinos de la provincia de Valladolid, España.

Budismo
 Rueda del Dharma, símbolo del budismo en forma de rueda.
 Rueda de plegaria, 'rueda' cilíndrica cuyo movimiento equivale a recitar plegarias.

Además 

 Cartwheel, movimiento humano en forma de rueda
 Rueda (método de tortura), método de tortura y ejecución 
 Rueda de bicicleta (Marcel Duchamp), considerada la primera obra de arte encontrado
 Rueda de prensa, acto informativo al que están invitados los medios de comunicación